Die League of Ireland 1985/86 war die 65. Spielzeit der höchsten irischen Fußballliga.

Shamrock Rovers gewann die dritte Meisterschaft in Folge. Zudem konnte das Double wiederholt werden.

Modus 
Teilnehmer waren die zwölf besten Mannschaften der Vorsaison. Diese spielten an 22 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden letzten Vereine stiegen in die First Division ab.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Ergebnisse und Tabelle eu-football.info
 Tabelle auf rsssf.com, abgerufen am 10. Mai 2013

1986
Fußballsaison 1985/86